Nella stagione 1978-1979 la Promozione era il sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Calendario

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: C.M.M. S.Michele, Gradese, Isonzo, Lignano e Sangiorgina. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Cordenonese (dal girone A), Portuale e Stock (dal girone B)

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO3 e 10 settembre 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO21 e 27 settembre 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO1 novembre e 8 dicembre 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTO TURNO7 e 21 gennaio 1979

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1978-1979 della F.I.G.C. - Roma (1979)
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia